Bounty Hunter (dt. Kopfgeldjäger) steht für:

den deutschen Titel folgender Filme:
 Bounty Hunter – Eine Frau will Rache, US-amerikanischer Actionfilm aus dem Jahr 1992
 Bounty Hunter: The Hard, japanischer Zeichentrickfilm aus dem Jahr 1995

den Originaltitel folgender Filme:
 Ritter der Prärie, US-amerikanischer Western aus dem Jahr 1954
 The Bounty Hunter (1989), US-amerikanischer Actionfilm
 Outgun – Der Kopfgeldjäger, kanadischer Actionfilm aus dem Jahr 1996
 Der Kautions-Cop, US-amerikanische Filmkomödie aus dem Jahr 2010
 Bounty Hunter II: Pit of Carkoon, US-amerikanischer Actionfilm aus dem Jahr 2011

The Bounty Hunter ist der Spitzname folgender Personen:
 Brandon Cantu (* 1981), US-amerikanischer Pokerspieler

Bounty Hunter steht für:
 Star Wars: Bounty Hunter, ein Third-Person-Shooter aus dem Jahre 2002